Der Begriff Zyklometer ist mehrdeutig und kann bedeuten:

 eine Vorrichtung zum Messen der Wegstrecke bei Fahrrädern, siehe Zyklometer (Messtechnik)
 eine kryptanalytische Vorrichtung, siehe Zyklometer (Kryptologie)